Las siglas SBR pueden designar:
Al Caucho estireno-butadieno.
La Estación biológica de Roscoff (SBN), en francés original Station Biologique de Roscoff.
Replicación de la Banda Espectral (Spectral Band Replication), una técnica de compresión de audio digital.
Al Sequencing Batch Reactor o Reactor de Fangos Secuencial, sistema utilizado en depuración de aguas residuales.
A los sistemas basados en reglas, un paradigma de representación del conocimiento en la inteligencia artificial.
Al manga Steel Ball Run, la séptima parte de la saga JoJo's Bizarre Adventure escrita por Hirohiko Araki.